Priorat peut désigner :
 Priorat, comarque espagnole de Catalogne ;
 Priorat (DO), vin d'appellation d'origine protégée d'Espagne ;
 Priorat (DOC), vin d'appellation d'origine contrôlée de la même région.